Cerreto peut désigner:

 Cerreto Castello, commune de la province de Biella dans le Piémont en Italie ;
 Cerreto d'Asti, commune italienne de la province d'Asti dans la région Piémont en Italie ;
 Cerreto d'Esi, commune italienne de la province d'Ancône, dans la région Marches, en Italie centrale ;
 Cerreto di Spoleto, commune italienne de la province de Pérouse, dans la région Ombrie, en Italie centrale ;
 Cerreto Grue, commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont en Italie ;
 Cerreto Guidi, commune italienne de la ville métropolitaine de Florence dans la région Toscane en Italie ;
 Cerreto Langhe, commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie ;
 Cerreto Laziale, commune de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans le Latium en Italie ;
 Cerreto Sannita, commune italienne de la province de Bénévent en Campanie, dans le sud-ouest de l'Italie ; 
 (43881) Cerreto, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;